20. etape af Tour de France 2020 var en 36,2 km lang  i Vogeserne, som  blev kørt den 19. september 2020 med start i  og mål i . Det var løbets afgørende etape, som sluttede på den knap seks kilometer stejle kategori 1-stigning op til La Planche des Belles Filles. Samtidig var det rytternes sidste chance for at lave om på det samlede klassement om den gule førertrøje og den prikkede bjergtrøje, inden den traditionelle paradekørsel til Paris dagen efter.

Den 21-årige slovener Tadej Pogačar fra  vandt etapen, og tog samtidig den gule førertrøje fra landsmanden Primož Roglič (). Tom Dumoulin () og Richie Porte () kom ind på anden- og tredjepladsen, 1.21 minut efter vinderen. Porte kørte sig også ind på løbets samlede tredjeplads. Tadej Pogačar sikrede sig samtidig den prikkede bjergtrøje, og beholdte den hvide ungdomstrøje.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielle hjemmeside 

20